Frauenmühle ist der Ortsname von

 Frauenmühle (Metten), Ortsteil des Marktes Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Frauenmühle (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Frauenmühle (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Frauenmühle (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern